Schewtschenkowe (; ) ist ein Dorf im Osten der ukrainischen Oblast Kiew mit etwa 450 Einwohnern (2006).

Das nach dem ukrainischen Nationaldichter Taras Schewtschenko benannte Dorf bildet eine eigene Landratsgemeinde im Osten des Rajon Perejaslaw-Chmelnyzkyj.

Schewtschenkowe liegt an der Territorialstraße T–10–31. Das Rajonzentrum Perejaslaw befindet sich 26 km westlich und die Stadt Jahotyn liegt 35 km nördlich des Dorfes. Westlich des Dorfes liegt der ehemalige  mit einer 400 Meter langen Start- und Landebahn (07/25).

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Kiew
Rajon Perejaslaw-Chmelnyzkyj
Taras Schewtschenko als Namensgeber